Pukapuka (Cookeilanden) - een bewoond atol van de Cookeilanden
 Puka Puka (Tuamotueilanden) - een bewoond atol van de Tuamotueilanden